Grubbe kan syfta på:

 Grubbe – ett stadsdelsområde i Backenområdet, Umeå
 Stiernfelt eller Grubbe – två alternativa namn på en utslocknad svensk adelsätt
 Grubbe (svensk adelsätt) – en svensk adelsätt, kognatiskt besläktad med ätten Stiernfelt eller Grubbe
 Grubbe (dansk ätt) – en dansk högadlig ätt
 Grubbe – medlemmar av en släkt från Grubbe har stundom begagnat namnet, se Grubb (släkt)

Personer med efternamnet Grubbe

 Christofer Larsson Grubbe (1594–1681), ämbetsman och lexikograf
 Gustaf Grubbe (1668–1759), amiral
 Lars Grubbe  (1601–1642), ämbetsman
 Marie Grubbe (1643–1718), dansk adelsdam
 Samuel Grubbe (1786–1853), filosof, riksdagsledamot och statsråd
 Sivert Grubbe (1566–1636), dansk adelsman och länsherre

Se även 
 af Grubbens
 Grubbensköld